

Населені пункти та їхні частини
 Лаґевники — гміна в Дзержоньовському повіті Нижньосілезького воєводства
 Лаґевники — село в гміні Лаґевники Дзержоньовського повіту Нижньосілезького воєводства
 Лаґевники — село в гміні Влоцлавек Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Лаґевники — село в гміні Добжинь-над-Віслою Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Лаґевники — село в гміні Крушвиця Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Лаґевники — село в гміні Нємце Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Лаґевники — село в гміні Томашув-Мазовецький Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Лаґевники — село в гміні Кодромб Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Лаґевники — село в гміні Злочев Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Лаґевники — село в гміні Чарножили Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Лаґевники — село в гміні Бодзанув Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Лаґевники — село в гміні Хмельник Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Лаґевники — село в гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Лаґевники — село в гміні Косцян Косцянського повіту Великопольського воєводства
 Лаґевники — село в гміні Кобилін Кротошинського повіту Великопольського воєводства
 Лаґевники — село в гміні Ґродзець Конінського повіту Великопольського воєводства
 Лаґевники — село в гміні Победзіська Познанського повіту Великопольського воєводства
 Лаґевники — частина міста Лодзь в Лодзинському воєводстві
 Лаґевники — частина міста Краків в Малопольському воєводстві
 Лаґевники — частина міста Битом в Сілезькому воєводстві
 Лаґевники — частина міста Бусько-Здруй в Буському повіті Свентокшиського воєводства
 Лаґевники — колонія в гміні Сомпольно Конінського повіту Великопольського воєводства
 Лаґевники — осада в гміні Ресько Лобезького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки